Sant'Amatore di Autun – vescovo, celebrato il 26 novembre
Sant'Amatore di Auxerre – vescovo di Francia, ricordato il 1º maggio
Sant'Amatore di Lucca – celebrato il 20 agosto
Sant'Amatore di Cordova – sacerdote martirizzato dai saraceni assieme ai santi Pietro e Ludovico, ricordati il 30 aprile